Whymper ist der Name von

 Charles Whymper (1853–1941), auch: Chas. Whymper, kanadischer Illustrator
 Edward Whymper (1840–1911), britischer Forschungsreisender, Alpinist und Holzschnitzer, Illustrator und Schriftsteller
 Frederick Whymper (1838–1901), britischer Künstler und Forschungsreisender, Bruder von Edward Whymper
 Josiah Wood Whymper (1813–1903), britischer Maler und Kupferstecher

Sonstiges:
 Whymper Spur, Felssporn im Coatsland, Antarktika
 Whymper Glacier, Gletscher in der Region West Coast in den Neuseeländischen Alpen